

Geluid en mythologie
 Echo (geluid), het verschijnsel dat men naast het directe geluid ook een weerkaatsing daarvan afzonderlijk waarneemt
 Echo (mythologie),  een Griekse mythologische figuur

Vernoemd

Geluid
 Echografie, een techniek om in het lichaam te kijken met behulp van ultrasoon geluid, met veel medische toepassingen
 Pret-echo, een echografie zonder medische aanleiding
 Echolocatie, plaatsbepaling door echo

Omroep
 Echo (televisieprogramma), een televisieprogramma van de BRT in de jaren zestig
 Echo (actualiteitenrubriek), een KRO-radioprogramma voor actualiteiten uit de jaren 60 en 70

Krant
 De Echo (weekblad), huis-aan-huisblad
 De Echo (dagblad), een blad dat van 1881 tot 1912 onder verschillende benamingen en met verschillende frequenties uitkwam

Plaatsen in de VS
 Echo (Minnesota) 
 Echo (Oregon)

Overig
 Echo (geslacht), geslacht van libellen uit de familie Calopterygidae
 Echo (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
 het woord uit het NAVO-spellingsalfabet voor de letter "E"
 Echo (muziekprijs), Duitse muziekprijs
 Amazon Echo, slimme luidspreker met spraakassistent

Muziek 
 Echo (album van Bazart), muziekalbum van Bazart
 Echo (Leona Lewis), muziekalbum van Leona Lewis
 Echo (lied), een lied van Big2 en Antoon uit 2022